

Toponyme

 Abha, la capitale de la province d'Asir en Arabie saoudite ;
 Abhá, le paradis dans la religion baha'ie.

Prénom

Autre 
 Abha Club, une équipe de football d'Arabie saoudite